Юртайкин:
 Юртайкин, Данил Витальевич (род. 1997) — российский хоккеист.

 Юртайкина (Шемякина), Татьяна Александровна (род. 1987) — российская легкоатлетка и тренер.